

Ойконіми

Любань — місто, Мінська область, Любанський район
 Любань — село, Мінська область, Вілейський район

Любань — місто в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства
 Любань — гміна в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства
 Любань — село в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства

Любань — місто, Ленінградська область, Тосненський район

Гідроніми 
 Любань — озеро в Кобринському районі Берестейської області Білорусі